Joma steht für:
 Joma (Unternehmen), Sportartikelunternehmen
 José María Canlás Sison (1939–2022), philippinischer Schriftsteller und Politiker
 Joma (Mischna), rabbinische Schrift

JO-MA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des jordanischen Gouvernements

JOMA